Wandering Spirit est un chef de guerre cri ;
 Wandering Spirit est un album de Mick Jagger ;
 Wandering Spirit est une chanson tirée de cet album.